Дедекинд (): немецкая фамилия.

 Дедекинд, Фридрих (1524—1598) — немецкий писатель.
 Дедекинд, Юлиус Вильгельм Рихард (1831—1916) — немецкий математик.